Карлос Атанес (родился 8 ноября 1971 года в Барселона, Испания) — испанский режиссер, писатель и драматург. Он является членом кооператива кинематографистов (основанного Йонас Мекас, Ширли Кларк, Кен Джейкобс, Энди Уорхол и Джек Смит и другими). Его первый законченный полнометражный фильм — «FAQ: часто задаваемые вопросы», который он выпустил в 2004 году. Фильм получил награду за лучший художественный фильм в Афинах на «Панораме независимых режиссеров» в 2005 году, а также был номинирован на «Мелиш д’Аржен» в Fantasporto того же года.

прием 
Критики часто выражают сложность оценки кинематографии Атана, а иногда даже воздерживаются от ее оценки, поскольку это необычные фильмы, которые не соответствуют стандартной классификации. Дэйв Дж. Уилсон из «Кинематографических потрясений» говорит о «Максимальном стыде»: «Он существует вне кинематографической нормы, не следуя ее соглашениям (…), это чисто визуальное искусство, а не реальное повествование, похожее на сновидение, философское мышление. Вопрос не в том, хорошо это или нет, поскольку не соответствует кинематографическим соглашениям. Поэтому я не буду давать оценку этому обзору, так как мне сложно судить об этом на таких условиях. Нравится ли вам фильм или нет, но в конечном итоге вы все, скорее всего, придете к одному и тому же выводу, что это по крайней мере уникальная работа». Фильм"Угроза", тем временем, говорит, что в Галлино «Цыпленок»- это целая вселенная творчества хотя и тот, который может отражать или не отражать этот план реальности, какой мы его знаем. Я не знаю, что здесь применимо традиционное ощущение того, как мы реагируем на кино. Это больше художественный опыт, чем простой фильм (…) Я не знаю, что это для всех (или кого-либо), но он, безусловно, уникален".

Как писатель 
Помимо своей работы сценаристом и драматургом, Карлос Атанес опубликовал несколько книг и эссе по вопросам культуры, кино и Магия Хаоса.

Фильмография как режиссер 
 Чудесный мир птицы Куку (1991)
 Аргентинские Рыбы а-ля Пейксера (1991)
 Парк (1992)
 Ментальный Тенор (1993)
 Метаморфоза Франца Кафки (1993)
 Метамиды и Метаболики (1995)
 Морфинг (1996)
 Борнео (1997)
 Семь холмов Рима (1998)
 Добро пожаловать в Испанию (1999)
 Киберпространство под контролем (2000)
 Пердурабо (Где Алистер Кроули?) (2003)
 FAQ: часто задаваемые вопросы (2004)
 Проксима (2007)
 Сделано в Проксиме (2007)
 Кодекс Atanicus (2007)
 Королева криков (2008)
 Максимальный позор (2010)
 Галлино, куриная система (2012)
 Романс Бизарро (2017)

Выпущенные пьесы 
 2021 — Король марса
 2021 — Батори
 2019 — Антивещество
 2019 — Как долго ты?
 2019 — в Прагу и поехали
 2018 — Линия горизонта
 2018 — Чехов ниже нуля
 2017 — Секс и омлет
 2017 — Мостренская страсть
 2016 — бабушка Франкенштейна
 2016 — Любовь в коробке
 2015 — забытый гений
 2015 — Прогулка по тревожной долине
 2015 — Мужские святые
 2015 — эмоциональное порно
 2014 — пятый сезон гребаного Вивальди
 2014 — кран стоимостью 5 000 000 евро
 2014 — Общественные прически
 2013 — Триумф посредственности
 2013 — Тонкая некрофилия
 2013 — Маленькие секреты
 2013 — Романс Бизарро
 2012 — дождь
 2012 — Хищник
 2011 — Человек с кремовым пистолетом
 2011 — Кобра в плетеной корзине

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Википедия:Биографии современников
Испанские писатели
Кинорежиссёры Испании
Драматурги Испании